BXK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Buckeye, Arizona (Stati Uniti)